В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2002 года в африканской континентальной зоне (КАФ). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир).

51 страна КАФ из 53-х подала заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2002 года.  и  не участвовали,  снялась до жеребьёвки. Африканская континентальная зона получила 5 (из 32) путёвок в финальный турнир.

Отборочный турнир был сыгран в два этапа:
 Первый этап: 50 стран были разбиты на 5 пулов по 5 пар. Команды в каждой паре в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 25 стран были разбиты на 5 групп по 5 команд в каждой. Команды играли каждая с каждой два матча (дома и в гостях). Победители групп получали путёвки.

Первый этап

Пул A 

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (5-1).

 вышло в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышло в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

Пул B 

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (2-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (8-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (3-0).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2-2),  вышел в финальный этап, забив больше мячей на чужом поле.

Пул C 

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (4-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-3).

Пул D 

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (10-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-1).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-0).

Этот матч был сыгран в Камеруне, а не в Сомали, из-за политической ситуации в Сомали.

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (6-0).

Этот матч был сыгран в Египте, а не на Маврикии.

 вышел в финальный этап по сумме двух матчей (6-2).

Пул E 

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (2-0).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (7-4).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (4-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (1-0).

Финальный этап

Группа A 

 получил путёвку.

Группа B 

 получила путёвку.

Группа C 

 получил путёвку.

Группа D 

 получил путёвку.

Группа E 

 была дисквалифицирована ФИФА, поскольку её футбольная ассоциация была заменена по политическим причинам. Результаты матчей с её участием были аннулированы.

 получила путёвку.

См. также 
 Официальный сайт ФИФА. Отборочный турнир ЧМ-2002 в зоне КАФ 

 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, УЕФА)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КОНКАКАФ)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, АФК)
 Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, ОФК)

Чемпионат мира по футболу 2002
2002